Vince McMahon (1914–1984) amerikai pankrátor
Vince McMahon (1945–) amerikai pankrátor, filmproducer